«Get Rich or Die Tryin’» — в дословном переводе .

Названия проектов американского рэпера 50 Cent.

 Get Rich or Die Tryin’ — дебютный студийный альбом, вышедший в 2003 году.
 «Разбогатей или сдохни» — фильм 2005 года, главную роль в котором сыграл 50 Cent.
 Get Rich or Die Tryin’ — саундтрек к этому фильму.